Fanghänel ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Fanghänel (* 1935), deutscher Chemiker und Hochschulrektor
 Günter Fanghänel (* 1935), deutscher Mathematikdidaktiker und Schriftsteller
 Hans Fanghänel (1874–1935), deutscher Architekt
 Jochen Fanghänel (* 1939), deutscher Anatom
 Jürgen Fanghänel (* 1951), deutscher Boxer
 Kurt Fanghänel (um 1865–1930), deutscher Steinbildhauer  
 Thomas Fanghänel (* 1955), deutscher Chemiker